Een verkeersweg:
 N111 (België)
 N111 (Frankrijk)
 N-111 (Spanje)
 N111 (Zwitserland)